Bjanki ima više značenja:
 Bjanki
 Bjanki (Asti)
 Bjanki (Kozenca)
 Bjanki (Kuneo)
 Bjanki (Savona)
 Bjanki (Sondrio)
 Bjanki (Torino)
 Bjanki (Trevizo)